En Pologne, Buków peut désigner :
 Buków, un village dans la voïvodie de Basses-Carpates.
 Buków, un village dans la voïvodie de Basse-Silésie.
 Buków, un village dans la voïvodie de Łódź.
 Buków, un village dans la voïvodie de Lubusz.
 Buków, un village dans la voïvodie d'Opole.
 Buków, un village dans la voïvodie de Petite-Pologne.
 Buków, un village dans la voïvodie de Silésie.